Pest kan syfta på:

Astronomi
 6817 Pest – en asteroid

Sjukdomsbegrepp
 Pest – en infektion orsakad av bakterien Yersinia pestis
 Blodpest
 Böldpest
 Digerdöden – en böldpestepidemi på 1300-talet
 Lungpest
 Harpest – en infektionssjukdom orsakad av bakterien Francisella tularensis

Geografi
 Pest, Ungern – en del av Budapest
 Pest (provins) – en provins i norra Ungern

Ekonomi
PEST-analys – en företagekonomisk strategianalys för att identifiera makrofaktorer ur ett företags synvinkel